Herbert Volkmann ist der Name folgender Personen:

* Herbert Volkmann (Archivar) (1901–1983), deutscher Filmarchivar
 Herbert Volkmann (Mediziner) (1907–1970), deutscher Mediziner
 Herbert Volkmann (Maler) (1954–2014), deutscher Maler und Kunstsammler